Rouge (make-up)
 Rouge (groep)
 Rouge the Bat
 Rouge (1987), film
 Rougé, Franse gemeente
 Rouge (krant), Franse communistische krant